Хлебородов — фамилия:

 Хлебородов, Виталий Павлович — доцент кафедры металлических, деревянных и пластмассовых конструкций Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры.
 Хлебородов, Михаил Львович (род. 1967) — российский режиссёр и клипмейкер.

 Хлебородова, Оксана Аркадьевна — российский архитектор (МАрхИ), художник, ландшафтный дизайнер, преподаватель УПЦ «Цветущая планета», автор множества статей и публикаций, участник телепередач.

См. также 
 Хлебородное